Карліс Скрастіньш (,  9 липня 1974, Рига —  7 вересня 2011 Ярославль) — латвійський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Латвії.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1991 року виступами за команду «Пардаугава» (Рига).

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 230-м загальним номером командою «Нашвілл Предаторс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 років, захищав кольори команд «Пардаугава» (Рига), ТПС, «Нашвілл Предаторс», «Колорадо Аваланч», «Флорида Пантерс», «Рига 2000» та «Даллас Старс».

Загалом провів 852 матчі в НХЛ, включаючи 20 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Латвії, провів 84 гри в її складі.

Смерть 

Загинув 7 вересня 2011 року в авіакатострофі під Ярославлем разом з усією командою ярославльського «Локомотива», до складу якої приєднався незадовго до того, так й не встигнувши відіграти за неї жодної офіційної гри.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Латвійські хокеїсти
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Рига 2000»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Задрафтовані «Нашвілл Предаторс»
Загиблі в авіакатастрофі під Ярославлем 7 вересня 2011
Уродженці Риги